Hieronder een overzicht van alle landen en alle spelers die hebben deelgenomen aan het Europees kampioenschap handbal vrouwen 2018 in Frankrijk.

Op 29 oktober 2018 moest elke coach een voorselectie van maximum 28 speelsters inleveren, waaruit de definitieve 16 speelsters gekozen moeten worden. Elk team mocht maximum zes reservespeelsters meenemen, die konden worden ingewisseld tijdens het toernooi. De definitieve selecties werden bekendgemaakt op 28, 29 en 30 november 2018.

Leeftijd, interlands en goals zijn bijgewerkt tot 29 november 2018.

Groep A

De eerste 14 speelster werden bekendgemaakt op 8 november 2018. Drie speelsters werden toegevoegd op 14 en 17 november 2018. Op 30 november werd Mathilde Hylleberg uit de selectie gehaald, maar werd op 2 december weer opgenomen in de selectie. Vervolgens werd Hylleberg de volgende dag weer vervangen door Line Haugsted.

Hoofdcoach: Klavs Bruun Jørgensen

De selectie werd bekendgemaakt op 8 november 2018.

Hoofdcoach: Leszek Krowicki

Een selectie van 19-speelsters werd bekendgemaakt op 13 november 2018.

Hoofdcoach: Ljubomir Obradović

De selectie werd bekendgemaakt op 30 oktober 2018. Op 19 november 2018 werd Mikaela Mässing opgeroepen als vervangster voor Johanna Westberg, die het toernooi miste vanwege zwangerschap. Op 28 november werd Jessica Ryde toegevoegd aan de selectie als reservespeelster. Op 6 december werd Elin Hallagård opgeropen als vervangster voor Mathilda Lundström. Op 9 december werd Lundström heropgenomen in de selectie als vervangster van Daniela Gustin, die haar voorste kruisband scheurde in de hoofdronde tegen Montenegro.

Hoofdcoach: Henrik Signell

Groep B

Een selectie van 24-speelsters werd bekendgemaakt op 31 oktober 2018. De definitieve selectie werd bekendgemaakt op 26 november 2018.

Hoofdcoach: Olivier Krumbholz

De selectie werd bekendgemaakt op 9 november 2018.

Hoofdcoach:  Per Johansson

Een selectie van 22-speelsters werd bekendgemaakt op 8 november 2018.

Hoofdcoach: Yevgeni Trefilov

Een selectie van 20-speelsters werd bekendgemaakt op 12 november 2018.

Hoofdcoach: Uroš Bregar

Groep C

De selectie werd bekendgemaakt op 6 november 2018.

Hoofdcoach: Nenad Šoštarić

De selectie werd bekendgemaakt op 13 november 2018.

Hoofdcoach:  Kim Rasmussen

Een selectie van 22-speelsters werd bekendgemaakt op 26 oktober 2018. Danick Snelder heeft het toernooi gemist, vanwege een rugblessure. De definitieve selectie werd vijf dagen later bekendgemaakt. Nederland begon het toernooi slecht met 15 speelsters in de selectie. Op 5 december werd Lynn Knippenborg toegevoegd als 16e speelster. Op 12 december verving Dione Housheer, Angela Malestein. Op 14 december werd Malestein voor de halve finale heropgenomen in de selectie ten kosten van Housheer. Op 16 december werd Inger Smits toegevoegd aan de selectie ten koste van Martine Smeets, die de halve finale tegen Frankrijk verliet met een kuitblessure.

Hoofdcoach:  Helle Thomsen

De selectie werd bekendgemaakt op 6 november 2018.

Hoofdcoach: Carlos Viver

Groep D

Een selectie van 20-speelsters werd bekendgemaakt op 3 november 2018. De definitieve selectie werd bekendgemaakt op 26 november 2018.

Hoofdcoach: Jan Bašný

De selectie werd bekendgemaakt op 7 november 2018. Mia Zschocke verving Kim Naidzinavicius, die last had van een voetbalknie en zodoende het toernoei miste.

Hoofdcoach:  Henk Groener

De selectie werd bekendgemaakt op 6 november 2018. Op 21 november werden Silje Waade en Ingvild Bakkerud toegevoegd als reservespeelsters. Op 26 november moest Amanda Kurtović afhaken vanwege een voorste kruisbandletsel, opgelopen tijdens de Møbelringen Cup. Silje Waade zou Kurtović vervangen. Op 4 december verving Camilla Herrem, de aan haar hamstring geblesseerde Thea Mørk.

Hoofdcoach:  Thorir Hergeirsson

De selectie werd bekendgemaakt op 12 november 2018. Ana Maria Țicu moest voor het toernooi afhaken vanwege een gebroken hand. Cristina Zamfir en Laura Pristăviță misten het toernooi ook en werden vervangen door respectievelijk Anca Polocoșer en Mădălina Zamfirescu.  Cristina Neagu raakte geblesseerd voor de halve finale en werd vervangen door Bianca Bazaliu.

Hoofdcoach:  Ambros Martín

Statistieken

Coaches vertegenwoordigd per land
Coaches die dikgedrukt zijn, vertegenwoordigen hun eigen land.

Externe links
Officiele website
2018 European vrouwenhandbal Championship – List of Players

2018V